Житнюк — русская фамилия. Известные носители:

 Житнюк, Иван Демьянович (1903—1976) — военный хирург, генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор.
 Житнюк, Роберт Иванович (1925—1993) — военный нейрохирург.

 Житнюк, Галина Михайловна (1925—2020) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Примечания